Grote Aa (Zwolle)
Grote Aa (Wuustwezel)
Groote Aa (Heeze)